Оле́г Ви́кторович Герасимю́к (; ) — украинский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Воспитанник луцкой «Волыни». В 2003 году перешёл в «Ковель-Волынь-2». А в 2004 году попал в «Волынь», в чемпионате Украины дебютировал 15 июля 2004 года в матче симферопольской «Таврии» (1:0). В начале карьеры его сравнивали с известным чешским футболистом Павелом Недведом.

Зимой 2005 года перешёл в киевское «Динамо». Летом 2005 года был отдан в аренду в луцкую «Волынь». Летом 2006 года мог перейти в днепропетровский «Днепр» на правах аренды. Но перешёл в киевский «Арсенал», в сезоне 2006/07 провёл 16 матчей за канониров в Высшей лиге. Летом 2008 года перешёл на правах аренды в азербайджанский «Нефтчи» из Баку, по приглашению Анатолия Демьяненко вместе с которым он работал в «Динамо». Герасимюк провёл 6 матчей и забил 1 гол за «Нефтчи» в Кубке Интертото. Дебютировал в матче против словацкой «Нитры» (2:0), второй матч «Нефтчи» также выиграл (3:1). В следующем раунде Нефтчи играл с бельгийским клубом «Жерминаль Беерсхот», первый матч (1:1), во втором матче «нефтяники» неожиданно одержали победу (1:0). В следующем раунде команда играла с румынским «Васлуем», в первом матче «Нефтчи» выиграл (2:1), а Олег забил гол. Второй матч выиграл «Васлуй» (2:0), а «Нефтчи» покинул турнир.

В 2010 году вернулся в «Волынь». Сыграл за команду 50 матчей в которых отличился 4 раза.

В феврале 2013 году покинул луцкую команду и перешёл на правах свободного агента в киевский «Арсенал». Сыграв 21 матч и забив 1 гол за «Арсенал» осенью 2013 года как и все игроки ушёл как свободный агент из — за распада столичной команды.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет. 29 марта 2005 года дебютировал в молодёжной сборной Украины до 21 года в матче против Дании (0:1). В июне 2005 года принял участие в чемпионат мира среди молодёжных команд. Герасимюк сыграл все три игры в групповом этапе против Панамы (3:1), Китая (3:2), Турции (2:2). Украина заняла 2-е место в группе, а в 1/16 финала украинцам попалась сборная Нигерии. Матч закончился поражением Украины (1:0), Герасимюк в той встречи участия не принял.

В августе 2007 года принял участие в летней Универсиаде. Герасимюк сыграл против Италии (2:1), Бразилии (4:1), Уругвая (2:1). Также Олег сыграл в финале против Италии, тогда Украина победила (1:0). За эту победу игрокам сборной присвоили звания мастеров спорта международного класса и выдали денежную премию — тысячу долларов.

Личная жизнь 
Параллельно с футболом Герасимюк учился в факультете физкультуры Луцкого государственного университета.

Государственные награды 
 Медаль «За труд и победу» (06.09.2007)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Волынь» 
 Профиль на официальном сайте «Говерла» 
 Профиль на сайте «Динамомания»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Мастера спорта Украины международного класса
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Ковель-Волынь»
Игроки ФК «Иква»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Говерла»